Hainesville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hainesville (Illinois)
 Hainesville (New Jersey)
 Hainesville (Texas)
 Hainesville (West Virginia)